Maratontabell för SHE, Svensk handbollselit, den högsta serien i handboll för damer i Sverige, fram till 1989/1990 kallad Allsvenskan och mellan 1990/1991 och 2015/2016 kallad Elitserien. I tabellen återfinns även antalet seriesegrar och antalet SM-guld för respektive klubb.

Maratontabellen år 1971-2021

Externa länkar
Statistik från Svenska Handbollsförbundet, 140616 
Tabell för säsongen 2014/2015 hämtad på Svenska handbollsförbundets hemsida svenskhandboll.se, 2015-08-19
Tabell för säsongen 2015/2016 hämtad på Svenska handbollsförbundets hemsida svenskhandboll.se, 2017-04-28
Placeringar i högsta serien 1971-2012 http://www.svenskhandboll.se/ImageVaultFiles/id_2961/cf_31/Elit_Damer_Placeringar_i_h-gsta_serien.PDF hämtad 2017-05-01
Den officiella tabellen från Svenska Handbollsförbundet http://www.handballstats.se/SEH/maraton.aspx?gender= hämtad 2017-05-07
Tabell läst från https://she.se/tabell/ 2021-03-15

Elitserien i handboll för damer
Svensk handbollselit